

Поломка — присілок, Мурашинський район, Кіровська область

Поломка — село, округ Брезно, Банськобистрицький край

Див. також 
 Полом